Pic Saint-Loup, een berg in het Franse departement Hérault
 Saint-Loup (Vaud), plaats in Zwitserland
 de heilige Lupus van Troyes

 Saint-Loup (Allier)
 Saint-Loup (Charente-Maritime)
 Saint-Loup (Creuse)
 Saint-Loup (Jura)
 Saint-Loup (Loir-et-Cher)
 Saint-Loup (Manche)
 Saint-Loup (Marne)
 Saint-Loup (Nièvre)
 Saint-Loup (Rhône)
 Saint-Loup (Tarn-et-Garonne)
ook:
Saint-Loup-Cammas, Haute-Garonne
Saint-Loup-de-Buffigny, Aube 
Saint-Loup-de-Fribois, Calvados 
Saint-Loup-de-Gonois, Loiret 
Saint-Loup-de-Naud, Seine-et-Marne
Saint-Loup-des-Chaumes, Cher 
Saint-Loup-des-Vignes, Loiret 
Saint-Loup-de-Varennes, Saône-et-Loire
Saint-Loup-d'Ordon, Yonne 
Saint-Loup-du-Dorat, Mayenne 
Saint-Loup-du-Gast, Mayenne 
Saint-Loup-en-Champagne, Ardennes
Saint-Loup-en-Comminges, Haute-Garonne
Saint-Loup-Géanges, Saône-et-Loire
Saint-Loup-Hors, Calvados 
Saint-Loup-Lamairé, Deux-Sèvres
Saint-Loup-Nantouard, Haute-Saône
Saint-Loup-sur-Aujon, Haute-Marne
Saint-Loup-sur-Semouse, Haute-Saône
Saint-Loup-Terrier, Ardennes